Goebl ist der Familienname von

 Hanns Goebl (1901–1986), deutscher Bildhauer
 Hans Goebl (* 1943), österreichischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Uta Goebl-Streicher (* 1941), österreichische Autorin, Inspizientin und Regieassistentin